Wyniki Grand Prix Danii 2002, dziewiątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Danii i zarazem ostatnie na stadionie w Vojens.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Bjarne Pedersen i Hans Andersen). Kontuzjowanych Carla Stonehewera, Grzegorza Walaska i Krzysztofa Cegielskiego zastąpili dwóch zawodników kwalifikowanej rezerwy Peter Karlsson i Piotr Protasiewicz oraz zawodnik spoza listy rezerwowych Ronni Pedersen. W nawiasach podano numery stałe.

 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska) (26) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska) (31) Ronni Pedersen (Dania)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania) (25) Peter Karlsson (Szwecja)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Bjarne Pedersen (Dania)
 (24) Hans Andersen (Dania)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
2002
2002 w Danii
Sport w Vojens